Gumbs est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Localisation 
Gumbs est un patronyme anglo-saxon surtout présent aux États-Unis, dans les îles des Antilles, notamment Saint-Martin et en Angleterre.

Patronyme 

  (mort en 1768), gouverneur colonial britannique ;
 , gouverneur colonial britannique et propriétaire de plantations ;
 Emile Gumbs (1928-2018), homme politique anguillais ;
 Frantz Gumbs (1954-), homme politique français, président du conseil territorial de Saint-Martin, partie française ;
 , professeur guiyanien de physique des solides ;
  (1986-), footballeur anguillais ;
 Keith Gumbs, surnommé Kayamba (1972-), footballeur christophien ;
 Marcel Gumbs (1953-), homme d'État néerlandais de Saint-Martin, Premier ministre de Saint-Martin, partie hollandaise ;
 , (1949-2020), pianiste, compositeur et chef d’orchestre américain ;
  (1923–2005), homme politique américain ;
  (1986-), footballeur anguillais ;
  (1969-), footballeur anguillais ;
  (1954-), boxeur christophien  ;
  (1998-), lanceuse de marteau, de poids, de disque et de javelot des Îles Vierges britanniques ;

Références 

Patronyme anglais